Ginés (o Gines) puede referirse a:
 Ginés, nombre de pila masculino.
 Gines, municipio de la provincia de Sevilla (España).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades, cuyo nombre de pila es Ginés:

 Ginés Campillo de Bayle, escritor español del Siglo de Oro.
 Ginés de Lillo (1566-1630), visitador de tierras de la Corona española.
 Ginés de Morata, compositor renacentista del siglo XVI de origen ibérico, probablemente portugués.
 Ginés de Roma, mártir cristiano del siglo III
 Ginés Pérez de Hita (1544-1619), novelista español.

Además, puede referirse a estas otras personalidades, cuyo apellido es Ginés:

 José Ginés (1768-1823), escultor español.
 José Ginés Siu (n. 1946), gimnasta español.
 Manuel Fernández Ginés (n. 1971), ciclista español.